Sagot ist der Familienname folgender Personen:

 Clovis Sagot († 1913), französischer Kunsthändler 
 Jules Sagot, französischer Film- und Theaterschauspieler

Sagot ist außerdem die Bezeichnung für staatliche Sammel- und Ankaufstellen für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der Sowjetunion gewesen (Sagotserno: Ankaufstelle für Getreide, Sagotskot: Ankaufstelle für Vieh und Fleisch, Sagotlen, Sagothlopok etc.)